Půlnoční Slunce  má více významů:
 Půlnoční slunce – slunce nad horizontem uprostřed polární noci
 Půlnoční slunce – kniha Jo Nesbeho z roku 2015, druhá část série Krev na sněhu,
 Půlnoční slunce (seriál) – švédsko-francouzský kriminální seriál z roku 2016,
 Půlnoční slunce (film) – kanadský dobrodružný film z roku 2016,
 Půlnoční slunce (dokument) – československý dokument Zikmunda a Hanzelky z roku 1965,
 Půlnoční slunce (balet), v orig. Soleil de nuit / Полуночное солнце – ruský balet Mjasina na hudbu Rimského-Korsakova,
 Půlnoční Slunce  (album) – album Věry Martinové,
„Půlnoční Slunce“ – píseň ze stejnojmenného alba.